Wespe ( — «оса») — лёгкая по массе немецкая самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц времён Второй мировой войны. По ведомственному рубрикатору министерства вооружений нацистской Германии обозначалась как .

Описание 
Основным вооружением машины была широко распространённая в немецкой артиллерии 105-мм гаубица leFH 18. Также на Wespe устанавливалась гаубица leFH 16. В классе лёгких самоходных гаубиц признана одной из удачнейших САУ своего времени, главным образом, благодаря компактности, хорошей подвижности и отличной баллистике орудия. Экипаж Wespe состоял из пяти человек.

Производство 
САУ выпускалась на базе шасси снятого с вооружения лёгкого танка PzKpfw II Ausf F.

Как и в случае с Hummel, планов производства leFH 18/2 (Sf) auf GW II на Alkett не было. Предприятие на тот момент полностью переключилось на выпуск самоходных установок StuG 40. Вполне логичным решением стало использование мощностей заводов, которые занимались выпуском Pz.Kpfw.II Ausf.F и машин на его базе. Танки этого типа выпускались на заводах FAMO в Бреслау и Ursus в Варшаве.

Серийные номера машин 31001—31300 и 31651—32185.

Боевое применение 
Самоходные установки Wespe впервые получили применение во время Третьей битвы за Харьков в составе танковых дивизий СС. Штатно входили по 6 САУ и 2 транспортёра боеприпасов в каждую из двух батарей самоходной артиллерии (3-я на Hummel) артиллерийского полка танковых и моторизованных дивизий и воевали на всех фронтах до конца войны.

На 30 июня 1943 года по 6 машин имели 6, 14, 24-я танковые дивизии и моторизованная дивизия «Фельдхернхалле». По 12 установок получили 2, 4, 17, 26-я танковые дивизии, 90-я, Großdeutschland, 1-я Leibstandarte SS Adolf Hitler, 2-я SS Das Reich, 3-я SS Totenkopf моторизованные дивизии. По 18 — 3-я танковая и 29-я моторизованная дивизии. Всего 168 САУ.

В массовой культуре

Стендовый моделизм 
В настоящее время Wespe производится фирмой «Моделист» (Россия), фирмой «Макет» (Россия), фирмой «Tamiya» (Япония) в масштабе 1:35. А также ACE (Украина) и Italeri (Италия) в масштабе 1:72, и компанией Revell (Европейский союз) в масштабе 1:76

Компьютерные игры 
 Panzer General
 World of Tanks
 Battlefield 1942
 Mafia II
 War Thunder (пока что только планируется)
 Блицкриг 2
 В тылу врага: Штурм 2

Литература 
 
 «Военная техника». Составитель А. В. Мясников. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2012.96 с.

Самоходная артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Самоходные гаубицы
Самоходная артиллерия по алфавиту
Появились в 1942 году в Германии